Aschenbroich ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Aschenbroich (1839–1909), deutscher Maler und Restaurator
 Matthias Aschenbroich (* 1981), deutscher Handballspieler